Parribacus är ett släkte av kräftdjur. Parribacus ingår i familjen Scyllaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Parribacus